

Geografia 
 Fau-de-Peyre  – comune della Lozère (Francia)
 Le Fau  – comune del Cantal (Francia)
 Pizzo Fau  – rilievo del Parco dei Nebrodi (Italia)
 Saint-Privat-du-Fau  – comune della Lozère (Francia)

Sigle 
 Florida Atlantic University  – università statunitense
 Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union  – confederazione sindacale tedesca
 Friedrich-Alexander-Universität  – università tedesca
 Formazine Attenuation Unit  – unità di attenuazione di formazina, unità di misura usata in turbidimetria
 Fuerza Aérea Uruguaya

Codici 
 fau – codice ISO 639-3 della lingua fayu